

Geografia
 Baggio – quartiere di Milano
 Parco di Baggio – parco cittadino di Milano
 Baggio – frazione di Pistoia

Persone
 Anselmo da Baggio (1010/1015-1073) – papa (Alessandro II)
 Sant'Anselmo da Baggio (1035-1086) – Santo della Chiesa cattolica
 Dino Baggio (1971) – calciatore italiano
 Douglas Baggio (1995) –  calciatore brasiliano, di ruolo attaccante 
 Eddy Baggio (1974) – calciatore italiano, fratello di Roberto
 Filippo Baggio (1988) – ciclista su strada italiano, professionista dal 2010 al 2014
 Roberto Baggio (1967) – calciatore italiano, Pallone d'oro 1993
 Sebastiano Baggio (1913-1993) – cardinale italiano